Freimersheim kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Freimersheim, Alzey-Worms – kommun i Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, 
 Freimersheim (Pfalz) – kommun i  Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz,